Die polnische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien:

Qualifikation 

Polen qualifizierte sich in einer Vierer-Gruppe für die WM 1978. Gegner waren Portugal, Dänemark und Zypern.

Polnisches Aufgebot

Polnische Spiele 
1978 wurde die WM wie schon 1974 in zwei Finalrunden ausgetragen. Die Sieger der zweiten Finalrundengruppen qualifizierten sich direkt für das Endspiel ohne Halbfinale. Der WM-Dritte von 1974, Polen, wurde in die Gruppe 2 als Gegner des Weltmeisters Deutschland für das Eröffnungsspiel ausgelost. Von dieser Auslosung versprach man sich ein hochklassiges Eröffnungsspiel. Das Spiel war jedoch höhepunktarm und enttäuschte die Zuschauer maßlos.

  :  0:0

  :  1:0 – Tor: 1:0 Lato (43.)

  :  3:1 – Tore: 1:0 Boniek (43.), 1:1 Rangel (52.), 2:1 Deyna (56.), 3:1 Boniek (84.)

Polen beendete die erste Runde als Gruppenerster vor Deutschland.

In der zweiten Finalrunde spielte Polen in Gruppe B gegen:

  :  0:2 – Tore: 0:1 Kempes (16.), 0:2 Kempes (71.)

  :  1:0 – Tor: 1:0 Szarmach (65.)

  :  1:3 – Tore: 0:1 Nelinho (12.), 1:1 Lato (45.), 1:2 Roberto Dinamite (57.), 1:3 Roberto Dinamite (63.)

Nach der Niederlage gegen Brasilien war Polen damit als Gruppendritter aus dem Turnier ausgeschieden.

1978
Polen